Артамонов, Виктор:
 Артамонов, Виктор Алексеевич (1873—1942) — русский военачальник, генерал-майор.
 Артамонов, Виктор Дмитриевич (1921—1994)— Герой Советского Союза.